Prefácio pode se referir a:
 Uma parte do livro chamada de prefácio, também conhecida como prefação.
 Um álbum do cantor português Ricardo Azevedo: Prefácio

Desambiguação